Szirtes György (1923–2009) színigazgató
 Szirtes György, George Szirtes (1948) magyar származású brit költő, műfordító